Адо́льф (нем. Adolf) — мужское имя германского происхождения. Сложилось из древненемецких слов «adal» (благородный) и «wolf» (волк); таким образом, имя Адольф означает «благородный волк». Одной из древних форм написания этого имени было Атаульф. 

Было достаточно популярно, особенно в германоязычных странах, однако в 1940-е его популярность резко сократилась из-за ассоциаций с Адольфом Гитлером (вплоть до того, что некоторые Адольфы меняли имена). Однако, вопреки иногда встречающемуся утверждению, законодательного запрета на использование этого имени в современной Германии нет, хотя и употребляется оно там в настоящее время крайне редко.

Именины 
Католические именины:

См. также 
 Адольф Кордовский
 Адольф Фридрих
 х/ф «Имя» (2012)

Примечания 

Мужские имена
Имена германского происхождения
Немецкие мужские имена